Президент Сенегала — глава государства и глава правительства в Республике Сенегал, избираемый всенародно по системе двух туров на пятилетний срок и имеющий право переизбрания. Должность появилась после получения страной независимости в 1960 году.

Список президентов Сенегала

Примечания 

Сенегал
Списки:Сенегал